Hargitai László (1930–1996) vegyész, talajkémikus
 Hargitai László (1938) faipari mérnök
 Hargitai László (1941) villamosmérnök
 Hargitai László (1944) fogorvos, polgármester